Hoy Island kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hoy Island (ö i Storbritannien), Skottland, Shetlandsöarna, 
 Hoy – en ö i Orkneyöarna, Skottland

Robotskapade Storbritannienförgreningar